Haner ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Haner (* 1958), US-amerikanischer Musiker
 Georg Haner (1672–1740), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Georg Jeremias Haner (1707–1777), deutscher lutherischer Theologe
 Gustav Haner (1904–1991), deutscher Schauspieler

Siehe auch;
 Hahner
 Hanner
 Häner
 Hähner